Demasiado tarde puede referirse a:

 Demasiado tarde (1949), película dirigida por René Clément.
 Demasiado tarde (2005), álbum del cantante argentino Pablo Ruiz.
 Demasiado tarde para lágrimas (1985-1991), programa de radio de Argentina.
 «Es demasiado tarde» (1990), canción de Ana Gabriel.